Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BGL Luxembourg Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Annika Becková, kterou v úvodním kole vyřadila krajanka Anna-Lena Friedsamová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Japonka Misaki Doiová, jež ve finále zdolala německou hráčku Monu Barthelovou po třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2015